In 1919/20 werd het elfde Mecklenburgs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. Schweriner FC 03 werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde, waar ze verloren van FC Borussia 04 Harburg.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Mecklenburgs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1919/20